ХК «Керамин-Минск» (, полное название — Закрытое акционерное общество «Хоккейный клуб „Керамин-Минск“») — белорусская команда по хоккею с шайбой из города Минска. Основана в 1999 году, до 2001 года называлась ХК «Минск». Чемпион Беларуси 2002 и 2008 годов, чемпион ВЕХЛ 2003 и 2004 годов. Расформирована в июле 2010 года.

История

ХК «Минск» (1999—2001) 
Хоккейный клуб «Минск» был учреждён Мингорисполкомом летом 1999 года по инициативе руководства СДЮШОР «Юность» для предоставления игровой практики повзрослевшим воспитанникам школы и трудоустройства белорусских хоккеистов оставшихся без игровой практики в зарубежных клубах. Главным тренером был назначен Михаил Захаров. Домашние матчи команда стала проводить в новом ледовом дворце на улице Притыцкого. В качестве спонсоров за клубом закрепили несколько столичных предприятий. В первом же сезоне команда заняла второе место в чемпионате, отстав всего на очко от «Тивали», а также дебютировала в Континентальном кубке и ВЕХЛ.

В сезоне 2000/2001 годов СДЮШОР «Юность» вновь заявила в чемпионат страны собственную команду, которую возглавил Михаил Захаров, а новым главным тренером ХК «Минск» стал Валерий Польшаков. По ходу сезона у Польшакова возникли проблемы со здоровьем, и команду фактически возглавил его помощник Александр Владыкин, а в январе 2001 года главным тренерам стал Валерий Воронин. Несмотря на большие финансовые трудности (игрокам по несколько месяцев не платили зарплату, были проблемы с хоккейной экипировкой и инвентарём) команда смогла вновь завоевать серебряные медали.

Расцвет клуба (2001—2008) 
После выхода указа Президента Беларуси о поддержке хоккейных клубов главным спонсором ХК «Минск» стал завод «Керамин», и третий сезон в своей истории команда начинала уже с новым названием — «Керамин-Минск». Финансовое положение клуба упрочилось, улучшилась организация тренировочного и игрового процесса, больше чем наполовину обновился состав клуба. В сезоне 2001/2002 годов медали белорусского чемпионата впервые разыгрывались в серии плей-офф — не потерпев в восьми матчах ни одного поражения «Керамин» впервые завоевал золотые медали. В сезоне 2002/2003 годов команду возглавил Евгений Лебедев, под руководством которого «Керамин» дважды становился чемпионом ВЕХЛ, однако в чемпионате Белоруссии дважды останавливался на второй ступеньке пьедестала. В 2003 году «Керамин» первым из белорусских клубов вышел в суперфинал Континентального кубка, где занял четвёртое место. В следующем году команда практически повторила этот успех, заняв 5 место в суперфинале, проходившем в Гомеле.

В ходе сезона 2004/2005 годов Евгений Лебедев вынужден был уступить пост главного тренера Василию Спиридонову, под руководством которого команда в третий раз подряд выиграла серебро. В сезоне 2005/2006 годов команда Василия Спиридонова заняла лишь 5 место в чемпионате, вылетев из плей-офф в четвертьфинале. Такие результаты не устроили клубное руководство, которое решило доверить бразды правления Андрею Гусову, несколько лет назад именно в «Керамине» закончившему игровую карьеру. Смена тренера оказалась успешной — в сезоне 2006/2007 годов команда очередной раз завоевала серебряные медали, уступив в финале минскому «Динамо», а в сезоне 2007/2008 годов во второй раз завоевала чемпионский титул, всухую обыграв в финале «Юность».

Упадок (2008—2010) 
После завоевания золотых медалей несколько ведущих игроков «Керамина» перешло в минское «Динамо», которое стало представителем Беларуси в КХЛ. Однако команде удалось провести качественную селекцию и выиграть предсезонный розыгрыш кубка страны. Как оказалось, это был последний успех «Керамина». После того как 21 августа 2008 года «Керамин» в товарищеском матче обыграл «Динамо» со счетом 6:2, тренерский штаб последнего выразил желание видеть в белорусском представителе КХЛ ещё нескольких игроков «Керамина». В начале сентября «Керамин» официально стал фарм-клубом «Динамо». Кроме того, в бобруйский «Шинник», который Федерация хоккея Беларуси сделала базовым клубом молодёжной сборной, были переданы на условиях аренды лучшие молодые игроки. Ослабленная команда смогла финишировать в чемпионате лишь шестой, а вот «Керамин-2» под руководством Сергея Петухова впервые стал победителем чемпионата страны в высшей лиге (Д2). Именно Сергей Петухов возглавил «Керамин» в сезоне 2009/2010, последнем в истории команды. Разорвав отношения с «Динамо», «Керамин» вновь занял лишь шестое место.

Расформирование 
В июле 2010 года, когда команда вышла из отпуска и начала подготовку к сезону, в прессе появилась информация о расформировании «Керамина». На состоявшейся 15 июля встрече с болельщиками руководитель клуба Александр Летецкий подтвердил, что хоккейный клуб «Керамин-Минск» прекращает своё существование.

Одной из причин расформирования ХК «Керамин» стало создание в Минске двух молодёжных команд клубов «Динамо» и «Юность», которым для выступления в МХЛ понадобилась иметь арены соответствующие требованиям лиги, а также укрепить состав и финансовое положение. Минский ледовый дворец на улице Притыцкого, где базировался «Керамин», будет использоваться в качестве домашней площадки МХК «Юность». Финансовые ресурсы титульного спонсора команды ОАО «Керамин» направлены в помощь ХК «Динамо-Минск». Предполагалась, что динамовская команда МХЛ «Минские зубры» сменит название на «Динамо-Керамин», однако позже от этой идеи отказались. Большинство хоккеистов «Керамина» заключили контракты с другими белорусскими клубами, а игроки молодёжного состава пополнили команды из структуры минского «Динамо».

Статистика

ВЕХЛ

Чемпионат Белоруссии

Кубок Белоруссии

Континентальный кубок

Достижения 
 Чемпион ВЕХЛ 2003 и 2004 годов.
 Чемпион Белоруссии 2002 и 2008 годов.
 Серебряный призёр чемпионата Белоруссии 2000, 2001, 2003, 2004, 2005 и 2007 годов.
 Обладатель Кубка Белоруссии 2002 и 2008 годов.
 Участник суперфиналов Континентального кубка 2003, 2004 и 2009 годов.

Керамин-2 
В 2002 году молодёжный состав ХК «Керамин» был заявлен в первую лигу чемпионата Белоруссии под названием «Керамин-2». За восемь сезонов проведённых во втором дивизионе команда трижды поднималась на пьедестал: в 2008 году заняв третье место, в 2003 — второе, а в 2009 став чемпионом.

Арена 

Практически все свои матчи ХК «Керамин» проводил в Минском ледовом дворце спорта на улице Притыцкого.

Руководство «Керамина» неоднократно озвучивало планы строительства собственной арены, однако строительство так и не было начато.

Все тренеры 
  Михаил Захаров (1999—2000)
  Валерий Польшаков (2000)
  Александр Владыкин (2000—2001)
  Валерий Воронин (2001—2002)
  Евгений Лебедев (2002—2004)
  Василий Спиридонов (2004—2006)
  Андрей Гусов (2006—2009)
  Сергей Петухов (2009—2010)

Известные игроки 

  Андрей Башко
  Владимир Денисов
  Дмитрий Дудик
  Владимир Копать
  Александр Кулаков
  Александр Макрицкий

  Дмитрий Мелешко
  Андрей Михалёв
  Дмитрий Панков
  Александр Рядинский
  Ярослав Чуприс

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ХК «Керамин-Минск»